Shi Zhiyong (1980) – pesista cinese
Shi Zhiyong (1993) – pesista cinese